Lunga ist:
 italienisch für lang

Lunga bezeichnet folgende geografischen Objekte:
 mehrerer Flüsse:
 Lunga (Kafue) (Großer Lunga), Fluss in Sambia
 Westlicher Lunga, Nebenfluss des Kabompo in Sambia
 Lunga (Lufupa), Fluss in Sambia
 Lunga (Ironbottom Sound), Fluss auf den Salomon-Inseln
 Lunga (Jalpuchv), Fluss in der Republik Moldau.

 Inseln in Schottland:
 Lunga (Slate Islands), Insel der Slate-Islands-Gruppe
 Lunga (Treshnish Isles), Insel der Trenish-Islands-Gruppe

 weitere:
 West-Lunga-Nationalpark, Nationalpark in Sambia
 Piz Val Lunga, Berg in der Schweiz
 Lunga Point, Landzunge auf der Salomonen-Insel Guadalcanal

Lunga bezeichnet folgende Orte:
 in Rumänien:
 Lunga (Covasna), Dorf im Kreis Covasna
 Lunga (Timiș), Dorf im Kreis Timiș

 in der Republik Moldau:
 Lunga (Florești), Gemeinde im Rajon Florești
 Lunga (Transnistrien), Gemeinde in Transnistrien
 Ceadîr-Lunga, eine Stadt in Gagausien

 in Mosambik:
 Lunga (Mosambik), Verwaltungsbezirk im Distrikt Mossuril, Provinz Nampula

 auf den Philippinen:
 Lunga (Philippinen), eine Verwaltungseinheit auf den Philippinen

 in Kenia:
 Lunga Lunga, Ort in Kenia

 in Sambia
 Lunga (Distrikt), Distrikt in Sambia

Lunga ist der Familienname folgender Personen:
 Max Lunga (* 1964), simbabwischer Fußballspieler
 Kelvin Lunga (* 1994), simbabwischer Fußballspieler
 Divine Lunga (* 1995), simbabwischer Fußballspieler
 Cleophas Lunga (* 1966), simbabwischer Bischof

weitere Verwendungen des Begriffes Lunga:
 Malvasia Bianca Lunga, eine Weißweinsorte
 Saxan Ceadîr-Lunga, ein moldauischer Fußballverein
 Eine Trommel in Afrika, siehe Sanduhrtrommel#Afrika

Siehe auch:
 Valea Lungă